I fratelli corsi (Les Frères corses) – romanzo di Alexandre Dumas (padre) del 1845
Les Frères corses – film del 1917 diretto da André Antoine